Люблінський гросмейстерський турнір (повна назва - Міжнародний гросмейстерський шаховий турнір імені Люблінської унії ) - щорічний шаховий турнір, заснований передусім як частина заявки міста Любліна на те, щоб стати культурною столицею Європи 2016 року, якою натомість зрештою став Вроцлав.

Меморіал Люблінської унії 2009 
Турнір 2009 року був однокруговий турнір на десять гравців, який пройшов з 29 травня по 6 червня. Борис Грачов став переможцем, на пів-очка випередивши Ройза і Войташека.

Меморіал Люблінської унії 2010 
2010 року 10 гравців знову грали в одне коло. Турнір пройшов з 9 по 18 травня. Його переможцем на тай-брейку за коефіцієнтом Сонненборна-Бергера став Бартоломей Мацея, який випередив чинного чемпіона Грачова і Матеуша Бартеля.

Меморіал Люблінської унії 2011 
Формат третього турніру, що пройшов 15-21 травня 2011 року, злегка змінився. Хоча він і залишився одноколовим, але кількість учасників зменшилась до восьми. Одноосібну перемогу здобув переший сіяний Олексій Широв, на пів-очка попереду Грачова і Жигалко.

Меморіал Люблінської унії 2012 
Четвертий турнір проходив як подвійний матч у форматі схевенінген між Україною і Польщею, де кожен член однієї команди двічі грав проти всіх членів іншої команди. Перше коло відбулось зі стандартний контролем часу, а друге у швидкі шахи. Українська команда виграла обидва раунди: 15.5-10.5 - за нормальними контролем і 13.5-11.5 - за швидким. Потім відбувся бліц-матч між окремими членами команд, який складався з двох ігор.

Класичний контроль часу: Україна 15.5 - Польща 10.5

Швидкий контроль часу: Україна 13.5 - Польща 11.5

Бліц-матч: Україна 5.5 - Польща 4.5

Меморіал Люблінської унії 2013 
П'ятий турнір повернувся до одноколового формату з десяти гравців. Він пройшов 15-23 червня 2013 року в приміщенні Crown Tribunal. Нічиї до 40-го ходу були заборонені.

Меморіал Люблінської унії 2014 
За форматом турнір був схожий на 2012 рік. Один раунд пройшов за класичним контролем часу і один - за швидким. Цього разу не було бліц-матчу і команди складалися з чотирьох гравців замість п'яти. Турнір відбувся 6-11 травня 2014 року. Україна домінувала в класичній частині 12.5-3.5, але Польща переконливо виграла рапід 10-6.

Класичний матч: Україна 12.5 - Польща 3.5

Швидкий матч: Україна 6 - Польща 10

Меморіал Люблінської унії 2015 
2015 року турнір проходив як змагання міст Любліна проти Львова. За складом учасників він був набагато слабшим від решти турнірів серії.

Люблін переконливо виграв класичний матч, Марцін Дзюба виграв турнір за швидким контролем, а Павел Стома - бліц.

Меморіал Люблінської унії 2016 
Турнір 2016 року проходив як матч між шістьма гравцями за форматом схевенінген між командами Польщі та Європи з класичним контролем часу. Команда Європи виграла шестираундовий турнір з рахунком 7-5 за командними очками.

Примітки 

Шахові змагання у Європі